Ringwood ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Ringwood (Illinois), Ort in Illinois 
 Ringwood (Louisiana), Ort in Louisiana
 Ringwood (New Jersey), Ort in New Jersey
 Ringwood (North Carolina), Ort in North Carolina
 Ringwood (Oklahoma), Ort in Oklahoma

in England:
 Ringwood (Hampshire), Stadt in England

in Australien:
 Ringwood (Victoria), Stadtteil von Melbourne im Verwaltungsgebiet Maroondah City

Ringwood ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Edward Ringwood (1930–1993), australischer Geologe
 Bob Ringwood (* 1946), britischer Kostümbildner